Il doppio del torneo di tennis Nairobi Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Nairobi Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Eduardo Masso e Christian Miniussi (tds n. 3). In finale hanno sconfitto João Cunha e Silva e Menno Oosting (tds n. 2) con il punteggio di 3-6, 7-5, 7-6.

Teste di Serie

  Josef Čihák /  Cyril Suk (primo turno)
  João Cunha e Silva /  Menno Oosting (finale)

  Eduardo Masso /  Christian Miniussi (campioni)
  Ugo Colombini /  Libor Pimek (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Nairobi Challenger 1990